Abeken ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Abeken (1826–1901), deutscher Schriftsteller und Politiker
 Bernhard Rudolf Abeken (1780–1866), deutscher Philologe
 Christian Wilhelm Ludwig von Abeken (1826–1890), deutscher Politiker
 Heinrich Abeken (1809–1872), deutscher Diplomat
 Hermann Abeken (1820–1854), deutscher Politiker
 Wilhelm Abeken (1813–1843), deutscher Klassischer Archäologe
 Wilhelm Ludwig Abeken (1793–1826), deutscher Altphilologe und Lehrer